Campos dos Goytacazes (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Campos dos Goytacazes (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro